Tetsuji Hashiratani - em japonês, 柱谷 哲二 - Hashiratani Tetsuji (Quioto, 15 de julho de 1964) é um ex-futebolista e treinador de futebol japonês.

Carreira 
Hashiratani, que atuava como defensor, iniciou a carreira em 1987, no Nissan Motors (hoje, Yokohama F. Marinos), jogando pela agremiação até 1992, último ano da fase amadora do futebol nipônico - no ano seguinte, o Nissan passaria a adotar o nome atual, quando Hashiratani não estava mais no time.

Ainda em 1992, transferiu-se para o Verdy Kawasaki (atual Tokyo Verdy), onde se destacou na defesa, mas também mostrava habilidade fora dela, tendo marcado 13 gols em 183 partidas. Sua despedida como jogador ocorreu em 1998, aos 34 anos.

Seleção japonesa 
Pela Seleção Japonesa, Hashiratani disputou 72 jogos entre 1988 e 1995, marcando três gols. estando na Copa Rei Fahd de 1995, sagrando-se campeão asiático em 1992. Foi o capitão do Japão na fatídica partida entre seu país e o Iraque válida pelas Eliminatórias para a Copa de 1994, na qual os Samurais flertaram a vaga para o Mundial dos EUA, perdida para Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Treinador 
Quatro anos após sua despedida dos gramados, Hashiratani fez sua estreia como treinador no Consadole Sapporo, em 2002. Trabalhou ainda como assistente-técnico no Urawa Red Diamonds e no Tokyo Verdy, assumindo o comando deste último em 2008.

Em 2011, Hashiratani entrou em acordo com o Mito HollyHock (time da J. League-2, a Segunda Divisão japonesa) para assumir o comando técnico da agremiação.

Títulos 
Seleção Japonesa
Copa da Ásia de 1992

Naturais de Quioto
Futebolistas do Japão
Treinadores de futebol do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Treinadores do Consadole Sapporo
Treinadores do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992